Nicolaas Copernicus, een wetenschapper
Copernicus (inslagkrater), een inslagkrater op de Maan
Copernicus (ster), een dubbelster met planeten in het sterrenbeeld Kreeft
Copernicus-programma, een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Ruimtevaartorganisatie dat een kader schept voor Europese activiteiten in het gebied van aardobservatie.
Copernicushervorming, een initiatief van de Belgische federale regering Verhofstadt I in 1999 om de administratie te moderniseren onder impuls van het New Public Management.
SG Copernicus, een middelbare school in Hoorn (Noord-Holland)
Copernicus (satelliet) of OAO-3, een ruimtetelescoop voor röntgenastronomie
 Volkssterrenwacht Copernicus, een sterrenwacht in Overveen

{{DISPLAYTITLE:Copernicus}}